— высший исполнительный орган государства Япония.

История 
Кабинет Министров Японии был основан в 1885 году и утверждён Конституцией Великой Японской империи и императорским постановлением № 135 «О правительственной системе Кабинета Министров» 1889 года. Согласно этим постановлениям, полнота исполнительной власти принадлежала Императору, который имел право формировать и переформировывать Кабинет Министров и назначал премьер-министра Японии, главу над другими министрами.

После поражения Японии во Второй мировой войне была принята новая Конституция Японии 1947 года, которая лишила японского монарха влияния на государственное управление и передала функции исполнительной власти — Кабинету Министров Японии во главе с Премьер-министром. Статус и полномочия Кабинета были уточнены Законом о Кабинете Министров 1947 года. Юридические нормы, определённые в этих двух документах, действуют по сей день.

Кабинет Министров Японии состоит не менее чем из 14, а в особых случаях — 17 министров, возглавляющих соответствующие министерства (Закон о Кабмине. Статья 2). Их назначает и увольняет глава Кабинета Министров — Премьер-министр Японии, а утверждает назначение Император Японии. Каждый министр должен быть гражданским лицом. Более половины членов Кабинета должны избираться из депутатов Парламента Японии (Конституция. Статья 66, 68).

В состав Кабинета Министров входит Секретариат Кабинета министров Японии — ведомство, которое выполняет функции советника и представителя премьер-министра.

Кабинет Министров подотчётен Парламенту Японии, высшему органу государственной власти в стране (Конституция. Статья 66). Парламент имеет право выражать недоверие Кабинету, автоматически отсылая всех его членов в отставку (Конституция. Статья 70).

Функции 
Согласно действующей Конституции, Кабинет Министров выполняет следующие функции:

 воплощает законы в жизнь и ведёт общее наблюдение за государственными делами (статья 73);
 проводит внешнюю политику Японии (Статья 73);
 заключает договоры по ратификации их парламентом (Статья 73);
 руководит и наблюдает за функциями должностных лиц (Статья 73);
 составляет бюджет и представляет его на рассмотрение Парламента (Статья 73);
 выдаёт правительственные приказы для исполнения положений Конституции и законов (Статья 73);
 утверждает амнистии, помилования, смягчения наказания, освобождения от исполнения приговора и восстановления прав (Статья 73);
 номинирует Председателя Верховного Суда Японии на утверждение Императору (Статья 6. Абзац 2);
 осуществляет советы и утверждает церемониальные действия Императора, не касающиеся государственного управления (Статья 7);
 назначает судей Верховного суда Японии и судов низших уровней (Статья 79 Абзац 1; Статья 80. Абзац 1).

Хроника 
Представители оппозиционных партий 19 марта 2018 г. призвали к ответственности министерство финансов и премьер-министра Синдзо Абэ, потребовав ухода в отставку кабинета Синдзо Абэ

Рейтинг возглавляемого Синдзо Абэ правительства упал до самой низкой за последние шесть лет отметки. Всего за один месяц уровень недовольства властью вырос среди населения на 11 пунктов и составил 48 процентов. А вот тех, кто поддерживает нынешний кабинет министров, стало меньше на 13 процентов (31 %).

2 октября 2018 года объявили новый состав правительства, но в Кабинете свои посты сохранили 6 министров, которые считаются приближёнными к премьеру Синдзо Абэ.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в сентябре 2019 года проведёт перестановки в кабинете министров страны и руководящем составе правящей Либерально-демократической партии.

Согласно результатам опроса, опубликованным 6 октября 2021 года, рейтинг одобрения кабинета министров под руководством Фумио Кисиды составил всего 45 процентов, что является самым низким показателем для новой администрации с 2001 года.

Структура

2010

Текущий состав 
Членами нынешнего кабинета министров Японии во главе с председателем Либерально-демократической партии Синдзо Абэ по состоянию на 11 сентября 2019 года являются:

Примечания

Литература 
 清宮四郎, 佐藤功編『国会･内閣』（憲法講座　3）東京: 有斐閣、1964年
 日本行政学会編『内閣制度の研究』（年報行政研究　21）東京: ぎょうせい、1987年
 内閣制度百年史編纂委員会編『内閣制度百年史』東京: 内閣官房、1985年—1995年
 川北隆雄, 尾上進勇編『内閣府』（完全新官庁情報ハンドブック　1）、東京: インタメディア出版、2001年

Ссылки 

 Официальный сайт Кабинета Министров Японии
 
 Официальный сайт Секретариата Кабинета Министров Японии

Министерства Японии
Политика Японии
Япония